

Angleterre 
 Brimfield, un village au nord du Herefordshire.

États-Unis 
 Brimfield, un village du comté de Peoria dans l'Illinois.
 , une communauté du comté de Noble dans l'Indiana.
 Brimfield, une ville du comté de Hampden dans le Massachusetts.
 Brimfield Township, un township du comté de Peoria dans l'Illinois.
  un  township du comté de Portage en Ohio.